Гексахлорорутена́т(IV) ка́лия — неорганическое соединение, 
комплексное соединение металла рутения
с формулой K[RuCl],
чёрно-красные кристаллы,
гидролизуется в воде.

Получение 
 Восстановление раствора тетраоксида рутения соляной кислотой с последующим добавлением хлорида калия.

Физические свойства 
Гексахлорорутенат(IV) калия образует чёрно-красные кристаллы
кубической сингонии,
параметры ячейки a = 0,9738 нм,
структура типа гексахлороплатината калия.

В водных растворах подвергается гидролизу до K[Ru(OH)Cl].

Литература 
 
 

Соли калия
Комплексные соединения рутения
Комплексные хлориды